Patsch (Tirol), gemeente in Tirol, Oostenrijk

 Carl Patsch, Oostenrijkse archeoloog en geschiedkundige (1865-1945)
 Wolfgang Patsch, Oostenrijkse internist en hoogleraar (1946-)